Горновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горновка — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Горновка — посёлок в Курьинском районе Алтайского края.